En La Rioja (España) a lo largo de los siglos son numerosos los asentamientos que han quedado despoblados, por envejecimiento de sus pobladores, cuestiones migratorias, conflictos bélicos, etc.

La mayoría de las poblaciones de La Rioja son de origen medieval, perdurando hasta la actualidad con la excepción de algunas entidades menores que acabaron desapareciendo durante la Edad Moderna o algunas que aparecieron durante el , como son tres barrios de Cervera; Gutur, Valdegutur y Valverde.

Siguiendo los postulados establecidos por Nicolás Cabrillana Ciézar, se consideran despoblados, la desaparición de una agrupación humana de cierta entidad, no siendo tomadas como tales granjas, caseríos, molinos, arrabales (barrio fuera del recinto de la población a que pertenece), pequeñas explotaciones agrarias, alquerías, ventas, casas fuertes, casas solariegas, etc.

Los censos anteriores a 1768 se realizaban contando vecinos. Siendo en La Rioja la conversión estimada, de unos cuatro habitantes por vecino.

Despoblados de época bajomedieval 
 Villanueva de Matute

Referencias del Libro de Visitas del licenciado Martín Gil
Artajona en San Vicente de la Sonsierra
Nuestra Señora de Legarda en Ochánduri
Nuestra Señora de Velilla en Los Molinos de Ocón
Santiago de Peñalba en Arnedillo
San Martín de Berberana en Agoncillo
San Miguel de Villarica en San Asensio
San Pedro de Davalillo en San Asensio
Santa María de Agriones en Bucesta
Santa María de Aradón en Alcanadre
Santa María de Carrasquedo en Grañón
Bilibio: Cercano a Haro

Despoblados en el siglo XVII 
El Caballe o El Zaballe: junto a Villanueva de Cameros. Mencionado en el censo de Tomás González de 1591 como El Carialle.
La Edradilla: cerca de Larriba, municipio de Ajamil de Cameros. Mencionado en el censo de 1586 y 1591 con 8 vecinos. Despoblado en el último tercio dle .
Las Cuevas de Anguiano
Urreci: aldea de Villanueva de Cameros, mencionada como Urrea en el censo de 1591. Según la tradición local recogida por P. González, sus habitantes se trasladaron a Aldeanueva de Cameros tras un incendio deliberado. Despoblado en el primer tercio del .
Venturiel: aldea de Jubera, mencionado en el Libro de visita del licenciado Gil de 1556 con 20 vecinos, contando con 19 en el censo de 1561, 21 en 1586 y 13 en 1591. Según la tradición oral recogida por Elías, desapareció tras el envenenamiento colectivo de sus habitantes masculinos en una romería. Despoblado en el segundo tercio del . Tuvo iglesia parroquial.

Despoblados en el siglo XVIII 
Aguilar: aldea de Calahorra situada a orillas del Ebro. Figura con seis vecinos en dos fuentes del  (el libro de visita del licenciado Gil de 1551 y el censo de 1561). En 1787 contaba con 52 habitantes. Tuvo iglesia parroquial.
La Aldehuela: próximo a Torremuña en el municipio de Ajamil. Aparece con 8 vecinos en el censo de 1586 y en el censo de 1591. Quedó despoblada a finales del .
Larrade: En Lumbreras de Cameros. Contaba con tres vecinos en el Catastro de Ensenada. Abandonado en la segunda mitad del .
La Marta: En Villanueva de Cameros, mencionado en el censo de 1591 como La Murca.
Lo Llano: En Villanueva de Cameros, mencionado únicamente en el censo de 1591.  
Regajal. Aldea de Jubera que dependía de Bucesta sin llegar a constituir parroquia. Aparece en el censo de 1561 con 22 vecinos, en 1587 27 vecinos y 21 en 1591. Despoblado en el segundo tercio del .
Santa María de Loena: aldea de Ezcaray. En los mapas de Tomás López de 1769 y 1819 figuraba situada cerca de Pazuengos.
Somalo junto a Nájera: llegó a tener dos parroquias, fue afectada negativamente por las guerras fronterizas bajomedievales y su inadecuado emplazamiento, llevando una vida lánguida durante el  (20 vecinos en 1561 - 27 en 1586 - 12,5 vecinos en 1591 - 10 en 1597) hasta desaparecer lentamente a comienzos del . A partir de esa fecha solo subsistió una pequeña granja que usaba la misma denominación (1 vecino en 1646 y 1717 - 2 vecinos en el catastro de Ensenada)

Despoblados del siglo XIX 
Arce: próxima a Foncea. Madoz afirma que perdió buena parte de su población a consecuencia de la Primera Guerra Carlista. Abandonada a finales del . (Ver)
El Hoyo: En Lumbreras. Figura en el catastro de Ensenada con ocho vecinos, siendo mencionado posteriormente por los diccionarios de Madoz y Govantes. Según P. González se despobló en la segunda mitad del , aunque figure en el Diccionario Postal de la provincia de Logroño de 1882.
San Julián de Ocón: aldea de Ocón. Constituyó una parroquia. Govantes fija el despoblado en 1839 y Madoz en 1831, comentando que tras la invasión del tifus, sus habitantes se trasladaron a la aldea de Las Ruedas tras destruir sus casas para evitar que se albergaran allí las fieras.

Despoblados entre 1591 y 1792 
El Mirón: cercano a San Román de Cameros, mencionada como Almirón en el Libro de visita del licenciado Gil de 1556 y en las averiguaciones de 1586. También figura en el censo de 1591.
Ordoyo: cercano a Quel, figura con ocho vecinos como Hordoyo en el Libro de visita del licenciado Gil de 1556 y como Ordoño en el censo de 1591. Según la tradición popular recogida por Elías, habría desaparecido tras una invasión de hormigas rojas. 
Orzales. Aldea de San Vicente de la Sonsierra situada casi en la cima del Toloño. En el Libro de visita del licenciado Gil de 1556 aparece con 8 vecinos. En el mapa de Tomás López de 1769 figura como un caserío. Según P. González fue quemada por los franceses en 1808.
San Felices de Bea: barrio de Calahorra situado en la margen derecha del Cidacos de camino hacia Autol. En el Libro de visita del licenciado Gil de 1556 aparece con ocho vecinos, en el censo de 1561 contaba con nueve vecinos y diez en 1586. A finales del  se encontraba ya en ruinas. Tuvo iglesia parroquial.
Valcas: aldea de Enciso, mencionado en el Libro de visita del licenciado Gil de 1556 con 30 vecinos. 
Yergas: Aldea de Autol, mencionada en el censo de 1586 con 17 vecinos y en el censo de 1891. El diccionario geográfico de Govantes del  se refieren a ella como ermita.

Despoblados en el siglo XX

Las penurias surgidas para la vida en el campo tras la Primera Guerra Mundial y, especialmente, durante el franquismo, junto con el crecimiento económico en las ciudades, motivaron un importante flujo migratorio interno, quedando despobladas multitud de aldeas de la sierra riojana:
 Altuzarra: perteneciente a Ezcaray, despoblado en 1970.
 Anguta: aldea de Valgañón. Antiguo pueblo que hacia 1933 paso a pertenecer a la villa de Valgañón, despoblado en 1970.
 Antoñanzas: en el valle del río Cidacos, pertenece a Munilla y se despobló en 1970.
 Avellaneda: en el valle del río Leza, perteneciente a San Román de Cameros, se despobló en 1981.
 Barruso: perteneciente a Brieva de Cameros, despoblado en 1940.
 Bonicaparra: perteneciente a Ezcaray, despoblado en 1940. 
 Buzarra: en el valle del río Jubera, pertenece a Robres del Castillo y se despobló en 1960
 Cambones: perteneciente a Mansilla de la Sierra (la vieja), despoblado en 1960 al construir el pantano de Mansilla, como el pueblo matriz, aunque éste se trasplantó a otro de nueva planta en las proximidades, el actual Mansilla de la Sierra.
 Cilbarrena: perteneciente a Ezcaray, despoblado en 1970
Dehesillas: en el valle del río Jubera, pertenece a Robres del Castillo y se despobló en 1950
 El Collado: perteneciente a Santa Engracia del Jubera, se despobló en 1970
El Hoyo: En Lumbreras. Figura en el catastro de Ensenada con ocho vecinos, siendo mencionado posteriormente por los diccionarios de Madoz y Govantes.
La Escurquilla: perteneciente a Enciso, se despobló en 1970.
 Gutur: pertenece a Aguilar del Río Alhama y se despobló en 1970.
La Monjía: en el valle del río Jubera, pertenece a Munilla y se despobló en 1981.
La Santa: en el valle del río Jubera, fue municipio independiente, pertenece ahora a Munilla y se despobló en 1981
 Las Vargas: pertenece a Munilla y se despobló en 1970
 Luezas: fue municipio independiente, ahora pertenece a Soto en Cameros y se despobló en 1970
 Los Molinos: perteneciente a Ortigosa de Cameros y despoblado en 1950 
Montalbo en el valle del río Leza, perteneciente a San Román de Cameros, se despobló en 1981
 Murillejo: pertenece a Calahorra y se despobló en 1991
Oliván en el valle del río Jubera, pertenece a Robres del Castillo y se despobló en 1970
 Ollora: perteneciente a Pazuengos, despoblado en 1970
 Oteruelo: En el valle de Ocón. Deshabitado a finales de la década de los años 70.
 Pajares: perteneciente a Lumbreras de Cameros, despoblado en 1996
Reinares: perteneciente a Santa Engracia del Jubera, se despobló en 1960
Ribalmaguillo en el valle del río Jubera, pertenece a Munilla y se despobló en 1981
San Felices: aldea cercana a las Conchas de Haro, pertenece a Haro y se despobló en 1996
 San Vicente de Munilla: pertenece a Munilla y se despobló en 1981
 Santa María en Cameros: fue municipio independiente, ahora pertenece a San Román de Cameros y se despobló en 1981
 Treguajantes: perteneciente a Soto en Cameros, se despobló en 1970
 Turruncún: pertenece a Arnedo y se despobló en 1981
Valdeosera en el valle del río Leza, perteneciente a San Román de Cameros, se despobló en 1970
 Valdevigas: perteneciente a Enciso, se despobló en 1970
 Valdiña: barrio perteneciente a Brieva de Cameros, despoblado en 1950, ya que quedó totalmente integrado en el casco urbano de Brieva.
Valtrujal en el valle del río Jubera, pertenece a Robres del Castillo y se despobló en 1970
 Velilla: perteneciente a San Román de Cameros, se despobló en 1991
Villanueva de Pazuengos: perteneciente a Pazuengos, despoblado en 1970
Villanueva de San Prudencio en el valle del río Leza, pertenece a Lagunilla del Jubera y se despobló en 1970
Zabárrula: aldea de Ojacastro, perteneciente a la "cuadrilla de Arrupia".

Despoblados aún no ubicados en el tiempo
Ajuarte absorbido por Casalarreina
Arto: Cercano a Treviana.
Atamauri: Cercano a Haro
Bagibel: No se sabe la localización exacta de la villa. Se cree que estaba localizada en la cuenca del Najerilla, próxima a Bobadilla, aunque otros la ubican cerca de Hornillos de Cameros.
Cillas: Despoblado medieval ubicado entre Terroba y Soto en Cameros.
Corcuetos: varias aldeas que más tarde formaron Navarrete.
Dondón: A la derecha del Ebro frente a Briñas.
Espurgaña: Aldea de Ezcaray.
Ibero. Aparece en el inventario, hecho por Mirón en 1094, de los bienes del monasterio de San Martín de Albelda, junto con Velilla de la Rad.
Junquera: Cercano a Treviana.
Lazalaya: Aldea de Ezcaray.
Longares: Situado junto al Iregua, a 1 km de Albelda de Iregua, perdió población tras la invasión árabe, hasta desaparecer a finales del .
Morcuera: En la margen izquierda del Río Iregua, en el término de Albelda de Iregua. Se sabe que estaba poblada en el  y desaparecida en 1358.
Mucrones: También en Albelda aparece citada en el testamento de la reina Doña Estefanía.
Negueruela: Cerca de Hervías.
Pavía:Situado al sur de Sorzano.
San Simeón de Monterreal: en el valle del río Leza.
Surabura: Aldea de Ezcaray.
Tondón: Cercano a Haro.
Velilla de la Rad: Cerca de Entrena.
Viero: Situado entre Entrena y Medrano.
Villarroya: Aldea de Navarrete, en el término de La Mata.
Zaballa: Localizado en el término municipal de Zarratón.

Bibliografía
 Lasanta, T./ Errea Mª P. Instituto de Estudios Riojanos (2001). Despoblación y marginación en la sierra riojana

Enlaces externos
La diócesis de Calahorra a mediados del siglo XVI según el Libro de visita del licenciado Martín Gil